Pontiac o Obwédiyag, cabdill dels ottawa.
 Pontiac (automòbil), la marca d'automòbils.
 Pontiac (Illinois), ciutat d'Illinois.
 Pontiac (Michigan), ciutat de Michigan.
 Pontiac (Quebec), ciutat del Quebec.
 Febre de Pontiac, variant poc severa de la legionel·losi.